Preis des Lebens steht für:

 Mordkommission Istanbul – Der Preis des Lebens, deutscher Fernsehfilm von Michael Kreindl (2011) 
 Tatort: Preis des Lebens, deutscher Fernsehfilm von Roland Suso Richter (2015)
 Preis des Lebens (Drama) (), Theaterstück von Wladimir Iwanowitsch Nemirowitsch-Dantschenko (1896)